Новоборовицька сільська рада — Луганська область, Довжанський район;
 Новоборовицька сільська рада — Чернігівська область, Сновський район.